Бригади́р — может означать:

 Бригадир — чин (воинское звание) выше полковника и ниже генерал-майора, в русской армии существовавшее в XVIII — XIX веках.
 Бригадир (Великобритания) — воинское звание Британской Армии и Королевской морской пехоты Великобритании.
 Бригадир — «должность» в организованной преступной группировке, руководитель одного из бандитских звеньев.
 Бригадир — руководитель производственной бригады.

СМИ, искусство 
 Бригадир — комедия Дениса Ивановича Фонвизина 1768 года.
 Бригадир — рассказ Ивана Сергеевича Тургенева 1866 года.
 Бригадир — российская анархо-панк группа.

Фамилия 
 Бригадир, Юрий Алексеевич (род. 1961) — российский писатель-прозаик.

См. также 
 «Бригадиры» — советская рок-группа 1989—1991 годов, образованная в результате раскола группы «Бригада С».